Municipio de Amor puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Amor (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bowman.
 Municipio de Amor (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.